El término Arad puede referirse a:

Lugares 
Arad, ciudad del sur de Israel.
Arad, ciudad de Rumanía y capital del distrito homónimo.
Arad, distrito al oeste de Rumanía, en la frontera con Hungría.
Arad, pequeña localidad de Irán.

Históricos 
Tel Arad, yacimiento arqueológico de la antigua ciudad cananea de Arad, al sur de Israel.

Personas 
Ron Arad, militar israelí desaparecido en Líbano.
Ron Arad, diseñador industrial israelí.
Roy Arad, artista y poeta israelí.